Сауседо:

 Сауседо, Виктор (1919—2012) — мексиканский конник.
 Сауседо, Дэнни (род. 1986) — популярный шведский певец.
 Сауседо, Себастьян (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Сауседо, Сирило (род. 1982) — мексиканский футболист.
 Сауседо, Улисес (1896—1963) — боливийский футбольный тренер и судья.
 Сауседо, Карлос (род. 1979) — боливийский футболист.
 Сауседо Гвардия, Маурисио (род. 1985) — боливийский футболист.
 Сауседо, Фернандо (род. 1990) — боливийский футболист.